Зона Европа/Африка — одна из трёх региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2012 года. Состоит из 3-х групп.

Группа I

Группа II

Группа III

Европейская подгруппа 
 НТЦ Carlsberg, София, Болгария, грунт

 2 — 5 мая 2012

Предварительный раунд

Плей-офф 

  и  переходят в группу 2 зоны Европа/Африка.

Африканская подгруппа 
 Cite Nationale Sportive d’El, Тунис, Тунис, грунт

 2 — 6 июля 2012

Предварительный раунд

Плей-офф 

  и  переходят в группу 2 зоны Европа/Африка.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы